Marignan bezeichnet:

 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Sciez

Marignan ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Marignan (1910–1985), französischer Politiker

Siehe auch:
 Marignane